Драгавцев — фамилия; имеет женскую форму Драгавцева.
 Драгавцев, Александр Михайлович (1914—1975) — главный конструктор проекта Проектно-конструкторского бюро по проектированию путевых комбайнов, Герой Социалистического Труда.
 Драгавцев, Виктор Александрович (род. 1935) — российский учёный в области генетики и селекции сельскохозяйственных растений, академик Российской академии наук.